Meningen med livet kan syfta på:

 Meningen med livet – frågeställning inom bl.a. religion och filosofi 
 Meningen med livet (film) –en film från 1983 av komikergruppen Monty Python
 Meningen med livet (musikalbum) – ett musikalbum från 2009 av Bröderna Lindgren
 Meningen med livet (album av Sonja Aldén) – ett musikalbum från 2017 av Sonja Aldén
 Meningen med livet (TV-serie) – en TV-serie på Viaplay från 2022

Se även 
 Habib: meningen med livet
 Lyckan, kärleken och meningen med livet
 Mening – flera betydelser